Населені пункти в Чехії:

 Лішани (Лоуни)
 Лішани (Раковнік)